Kurt Trautwein ist der Name folgender Personen:

* Kurt Trautwein (Mikrobiologe) (1881–1958), deutscher Mikrobiologe
 Kurt Trautwein (Fußballspieler) (1906–1990), deutscher Fußballspieler